Tabernáculo da Vida é uma denominação unicista de Porto Alegre. É uma igreja que  tem o governo ministerial baseado na autoridade local, como os apóstolos. A autoridade do pastor local é respeitada. A assembleia de cristãos reunida também é uma autoridade suprema onde a autoridade vem dos concílios de ministros. O Tabernáculo da Vida de Porto Alegre tem como pastor o ministro José Donizete dos Santos.

Neopentecostalismo